Niemcy:
 Hartenberg – dzielnica Königswinter
 Hartenberg-Münchfeld – okręg administracyjny Moguncji